Champfleury kan syfta på:

Personer 

 Jules Champfleury (1821–1889), fransk författare och kritiker

Platser 

 Champfleury, Aube, fransk kommun i departementet Aube
 Champfleury, Marne, fransk kommun i departementet Marne